Печатный лист:

 Печатный лист (или физический печатный лист) — единица измерения объёма издания.
 Печатный лист-оттиск — единица измерения количества печати.
 Печатный лист (филателия) (или типографский лист) — лист с оттисками марок, который печатается в типографии.

См. также 
 Авторский лист
 Лист (значения)
 Учётно-издательский лист